Davy Jones — pirata lendário que alegadamente viveu no século XVIII
Davy Jones (cantor)
Davy Jones (automobilista)
Davy Jones (youtuber)

Desambiguações de antropônimos